Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Карла Суарес Наварро.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Алізе Корне з рахунком 6–3, 6–0.
Це був для Вінус 45-й титул WTA. Також вона продовжила безпрограшну серію на Dubai Tennis Championships до 15 матчів, вигравши турнір у 2009 і 2010 роках.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2014
Dubai Tennis Championships